

Divisione amministrativa 

Un cantone è un tipo di divisione amministrativa presente in diversi paesi del mondo:
cantone bosniaco – divisione amministrativa della Bosnia ed Erzegovina
cantone canadese – divisione catastale canadese, inoltre, in Quebec e Ontario, il cantone serve di base per la definizione delle municipalità
cantone costaricano – suddivisione amministrativa di ognuna delle sette province della Costa Rica
cantone ecuadoriano –  divisione amministrativa dell'Ecuador
cantone francese – divisione amministrativa e circoscrizione elettorale francese, intermedia tra il dipartimento e il comune
cantone lussemburghese – divisione amministrativa del Lussemburgo
cantone svizzero – stato della Confederazione svizzera

Geografia

Italia
Cantone – frazione di Nerviano in provincia di Milano
Cantone – frazione di Parrano in provincia di Terni
Cantone – frazione di Gattatico in provincia di Reggio Emilia
Cantone – frazione di Stagno Lombardo in provincia di Cremona
Cantone – frazione di Pieve di Cento nella città metropolitana di Bologna
Cantone – frazione di Introdacqua in provincia dell'Aquila
Marina di Cantone – località di Massa Lubrense nella città metropolitana di Napoli

Altro
Cantone – elemento araldico

Persone
Antonino Cantone (1953) – ex calciatore italiano
Bernardino Cantone (1505-tra il 1576 e il 1580) – architetto svizzero
Carlo Cantone (1985) – cestista italiano
Emiliana Cantone (1988) – cantante italiana
Giuseppe Cantone (1660-1718) – scultore italiano
Luigi Cantone (1917-1997) – schermidore italiano
Mario Cantone (1959) – comico e attore statunitense
Oberto Cantone (XVI secolo-XVI secolo) – matematico italiano
Raffaele Cantone (1963) – magistrato italiano
Serafino Cantone (1565-1627) – compositore e organista italiano

Pagine correlate
Canton (disambigua)
Cantoni